Фортуна национальная лига 2019/20 — 27-й сезон первенства Второй лиги. В турнире, который начнётся 19 июля 2019 года и должен был закончится 23 мая 2020 года принимают участие 16 клубов.
В связи с пандемией коронавируса проведение турнира было приостановлено 12 марта и возобновлено 25 мая 2020 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Ссылки 
 Официальный сайт ФНЛ

2019/2020
Спорт в Чехии в 2019 году
Спорт в Чехии в 2020 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2019/2020
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19